D.A.S. Rechtsschutz steht für:

 D.A.S., Rechtsschutzversicherung der ERGO Versicherungsgruppe
 D.A.S. Rechtsschutz (Österreich)